Rotomelita är ett släkte av kräftdjur. Rotomelita ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Rotomelita